Иван Тимофеевич Климишин («Крук») (1918, Верещаки, Австро-Венгрия — 7 мая 1944, Лановецкий район, Тернопольская область, УССР) — активный участник украинского националистического движения, член ОУН, в годы Второй мировой войны руководил формированием УПА.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил 7 классов сельской школы (по другим данным, учился в ремесленном училище).

В 1936 году вступил в ОУН. За участие в националистической деятельности был осуждён польским судом и приговорён к тюремному заключению. Содержался в Кременецкой тюрьме, позднее — в Берёзе-Картузской.

После вступления советских войск на территорию Западной Украины Климишин в ноябре 1939 года нелегально перешёл границу на территорию Генерал-губернаторства и учился в разведывательной школе в Германии. После нападения Германии на СССР участвовал в деятельности походных групп ОУН, продвигавшихся по территории Украины вслед за наступавшими немецкими войсками. В 1942 году в Киеве был задержан гестапо, но ему удалось бежать.

В 1942—1943 годах Иван Климишин — военный референт ОУН на территории Кременеччины (совр. Тернопольская область).

Участвовал в создании отрядов УПА в районе Кременца, командовал сотней, позднее — куренём. В ночь с 19 на 20 февраля 1943 года отряд под командованием Климишина напал на тюрьму в г. Кременец и освободил всех заключённых. 

9 марта 1943 Климишин спровоцировал дезертирство украинских шуцманов в селе Бережци. Во время атаки УПА на село, полицейские убили 10 немцев и дезертировали.

Впоследствии отряд Климишина осуществлял истребление поляков в Кременецком районе.

26 августа 1943 немцы попытались разгромить лагерь, где дислоцировался отряд Климишина вблизи села Антоновка Шумского района на Тернопольщине. Начали бомбить лагерь с самолетов. Перед бомбардировкой был небольшой бой. Повстанцам удалось выйти из окружения.

Позднее курень Климишина («Крука») вошёл в состав сектора УПА-Юг.

В январе 1944 года отряд Климишина был разбит в боях с немецкими фронтовыми частями; был заочно осуждён полевым судом УПА за неисполнение приказов и непродуманные решения, но с учётом заслуг был реабилитирован.

Погиб в бою с войсками НКВД 7 мая 1944 года.

Примечания

Литература 
 Літопис УПА. Нова серія. — Київ — Торонто, 2010. — Т. 14. — С. 56. — ISBN 978-897431-18-4 (Canada), ISBN 978-966-2105-18-6 (Ukraine).
 Олещук І., Щербак Л. Климишин Іван Тимофійович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 86. — ISBN 966-528-199-2.
 Пукач В., Олещук І. За свободу і соборність. Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині.
 Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. В двух томах. Том 2. 1944-1945. Биографические справки. С. 1036.

Заключённые концлагеря в Берёзе-Картузской
Родившиеся в Лановецком районе
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Погибшие в боях Второй мировой войны
Украинские националисты